Valentin Stocker (Lucerna, 12 de abril de 1989) é um futebolista suíço que atua como meia. Atualmente joga pelo .

Carreira 
Começou a carreira nas categorias de base do SC Kriens e logo após se transferiu para o FC Basel, onde se profissionalizou.

Desde 2014 joga como meio-campo na equipe do Hertha Berliner Sport-Club.

Suas boas performances desde os tempos de FC Basel renderam e ainda rendem constantes convocações para a Seleção Suíça de Futebol.

Títulos 
 Basel
 Campeonato Suíço: 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14
 Copa da Suíça: 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2017-18

Ligações externas
 Perfil em Ogol
 Site oficial

Naturais de Lucerna
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do Hertha BSC
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014